Bassano může znamenat:

 italský zeměpisný název
 Lago di Bassano – jezero ve starověké Itálii
 Bassano Bresciano – obec v provincii Brescia
 Bassano del Grappa – opevněné město v provincii Vicenza, v oblasti Benátsko
 Bassano in Teverina obec v provincii Viterbo
 Bassano Romano – městečko v provincii Viterbo, v severní části kraje Lazio
 Nova Bassano –
 San Bassano –

 příjmení
 Alexander Bassano– italský fotograf
 Francesco da Ponte, zvaný Francesco Bassano starší (kolem 1475–1539), italský malíř
 Francesco Bassano mladší (1549–1592), italský malíř
 Gerolamo Bassano (1566–1621) jeden ze čtyř synů Jacopových
 Giambattista Bassano (1553–1613) jeden ze čtyř synů Jacopových
 Giovanni Bassano (kolem 1558–1617), italský hudebník a hudební skladatel
 Jacopo Bassano (1515–1592), syn Francesca staršího
 Leandro Bassano (1557–1622), jeden ze čtyř synů Jacopových

přídomek
 Jindřich Šlik z Holíče a Pasounu, německy z Bassana a Weißkirchenu (1580–1650), rakouský vojenský velitel
 Hugues-Bernard Maret, vévoda z Bassana (1763–1839), francouzský státník a diplomat

Externí odkazy